Carnation steht für:
 Nelke, Blütenpflanze
 Inkarnat, Hautfarbe des europäischstämmigen Menschen in der Kunst
 Carnation (belgische Band), belgische Death-Metal-Band
 Carnation (schweizerische Band), Schweizer Rockband
 Carnation (Oregon), Stadt in Oregon, Vereinigte Staaten
 Carnation (Washington), Stadt in Washington, Vereinigte Staaten
 Car-Nation, oft auch Carnation (Wortspiel, dt.: Nelke), US-amerikanische Automobilmarke